Denumirea de Dăbovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Dăbovo, un sat în comuna Bolearovo, regiunea Iambol;
 Dăbovo, un sat în comuna Măglij, regiunea Stara Zagora.